Всеукраинская перепись населения 2023 года — запланированная перепись населения Украины.

По установленной практике и согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. Принципы и рекомендации ООН определяют, что именно переписи населения являются уникальным источником социально-демографических данных и позволяют получить самую подробную информацию о различных характеристик населения как на общегосударственном и региональном уровне, так и международном.

Последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Резолюцией, принятой Экономическим и Социальным Советом ООН, было провозглашено следующий раунд переписей населения и жилищного фонда 2010 года (с 2005 по 2014).

В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение о проведении следующей Всеукраинской переписи населения в 2012 году, а в 2010 году — пробной переписи населения. 11 января 2012 года вице-премьер-министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что вторая Всеукраинская перепись населения будет проведена в 2013 году, а в 2012 году «будет проводиться перепись населения только по отдельному региону, который отвечает социальному составу Украины».

Кабинет министров Украины перенес вторую всеукраинскую перепись населения с 2013 на 2016 год. Это закреплено распоряжением правительства № 699 от 4 сентября 2013 года.

Правовые, экономические и организационные основы подготовки и проведения Всеукраинской переписи населения определены специальным законом Украины.

16 декабря 2015 года Кабинет министров Украины вновь перенес перепись населения — с 2016 на 2020 год. Точная дата Переписи населения на Украине пока не объявлена.

9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжение Госстата, согласно которому Всеукраинская перепись населения будет проведена в 2023 году. Из-за российского вторжения в Украину в 2023 году переписи населения не будет.

См. также 
 Всеукраинская перепись населения (2001)

Примечания

Ссылки 
 Розпорядження від 9 квітня 2008 р. N 581-р Київ про проведення у 2016 році Всеукраїнського перепису населення

Ожидаемые события
Переписи населения Украины
Переписи населения в 2023 году
2023 год на Украине
Мероприятия, отложенные из-за пандемии COVID-19